Søbo kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søbo (Jordløse Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Jordløse Sogn, Assens Kommune
 Søbo (Notmark Sogn) – en bebyggelse i Notmark Sogn, Sønderborg Kommune